Blomeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Amalie Blomeyer (* 1986), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Arwed Blomeyer (1906–1995), deutscher Rechtswissenschaftler
 Carl Blomeyer (1844–1910), deutscher Jurist
 Christian Blomeyer (* 1961), deutscher Verwaltungsjurist und Hochschulkanzler
 Hans Henning Blomeyer-Bartenstein (* 1950), deutscher Diplomat
 Horst Blomeyer-Bartenstein (1918–2007), deutscher Jurist und Diplomat
 Karl Blomeyer (1885–1953), deutscher Jurist
 Ludwig Blomeyer (1805–1865), deutscher Jurist, Bankier und Staatsminister von Sachsen-Meiningen
 Paul Blomeyer (1860–1918), deutscher Verwaltungsbeamter
 Peter-Christof Blomeyer (* 1959), deutscher Diplomat
 Thomas Blomeyer (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Blomeyer (1934–2002), deutscher Jurist